Владимир Лосский: Лосский, Владимир Аполлонович (1874—1946) — русский артист оперы и оперетты, камерный певец, режиссёр, педагог.
 Лосский, Владимир Николаевич (1903—1958) — русско-французский философ, богослов; сын Н. О. Лосского.